Миснево — название населённых пунктов.

Россия 
 Миснево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Миснево — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Миснево — деревня в Угличском районе Ярославской области.